Skäftestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Skäftestjärnen, sjö i Ovanåkers kommun,  (6,74 ha)
Skäftestjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Skäftestjärnen (Mörsils socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Skäftestjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Skäftestjärnen (Åsarne socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Skäftestjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (6,42 ha)
Skäftestjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (2,77 ha)
Skäftestjärnen, Norrbotten, sjö i Luleå kommun,  (5 ha)
Skäftestjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,

Se även
Skäfttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn